Покро́вський прову́лок — назва провулків у деяких містах колишньої Російської іімперії.

Покровський провулок — провулок у місті Владикавказ.

Покровський провулок — провулок у місті Житомир.
 Покровський провулок — провулок у місті Київ.
 Покровський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Покровський провулок — провулок у місті Одеса.

Колишні назви

Покровський провулок — колишня назва провулку Дєнєжного у місті Москва.

Покровський провулок — колишня назва вулиці Восьмого Березня у місті Кам'янець-Подільський.
 Покровський провулок — колишня назва вулиці Бригадирської у місті Київ.
 Покровський провулок — колишня назва вулиці Стадіонної у місті Київ.
 Покровський провулок — колишня назва вулиці Культури у місті Харків.

Див. також 
 Покровська вулиця
 Покровський бульвар

Провулки